Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Tim Gullikson che si sono ritirati sul punteggio di 6-3, 2-2.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (quarti di finale)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (campioni)
 Peter Fleming /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (semifinali)

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Ross Case /  Phil Dent (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 Bob Carmichael /  Tim Gullikson (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1979